Таян:
 Таян — остров около полуострова Пелешац, Хорватия.
 Таян — один из островов Элафитского архипелага, Хорватия.
 Таян Вели — остров в архипелаге Ластово, Хорватия.
 Тоян (иногда — Таян) — татарский князь XVII века.